De Belgische voetbalclub Royal Antwerp FC speelt sinds 1957 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Antwerp FC

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" 
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W        
! 2e W
! PUC
|-
|1957/58
|Europacup I
|1/8
|
|Real Madrid
|1-8||1-2 (T)|| 0-6 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|rowspan="2"| 1964/65
|rowspan="2"| Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Hertha BSC
|3-2||1-2 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|2R
|
|Athletic Bilbao
|0-3||0-2 (U)|| 0-1 (T)
|-
|rowspan="2"| 1965/66
|rowspan="2"| Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Glentoran FC
|4-3||1-0 (T)|| 3-3 (U)
| rowspan="2"|5.0
|-
|2R
|
|FC Barcelona
|2-3||2-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
|rowspan="2"| 1966/67
|rowspan="2"| Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Union Luxemburg
|2-0||1-0 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|2R
|
|Kilmarnock FC
|2-8||0-1 (T)|| 2-7 (U)
|-
|1967/68
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Göztepe Izmir
|1-2||1-2 (T)|| 0-0 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|rowspan="2"| 1974/75
|rowspan="2"| UEFA Cup
|1R
|
|Sturm Graz
|2-2 u||1-2 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|2R
|
|AFC Ajax
|2-2u||0-1 U)|| 2-1 (T)
|-
|rowspan="2"| 1975/76
|rowspan="2"| UEFA Cup
|1R
|
|Aston Villa FC
|5-1||4-1 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="2"|5.0
|-
|2R
|
|Śląsk Wrocław
|2-3||1-1 (U)|| 1-2 (T)
|-
|rowspan="2"| 1983/84
|rowspan="2"| UEFA Cup
|1R
|
|FC Zürich
|8-3||4-1 (U)|| 4-2 (T)
| rowspan="2"|5.0
|-
|2R
|
|RC Lens
|4-5||2-2 (U)|| 2-3 (T)
|-
|1988/89
|UEFA Cup
|1R
|
|1. FC Köln
|3-6||2-4 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|rowspan="4"| 1989/90
|rowspan="4"| UEFA Cup
|1R
|
|Vitosha Sofia
|4-3||0-0 (U)|| 4-3 (T)
| rowspan="4"|10.0
|-
|2R
|
|Dundee United FC
|6-3||4-0 (T)|| 2-3 (U)
|-
|1/8
|
|VfB Stuttgart
|2-1||1-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|1/4
|
|1. FC Köln
|0-2||0-2 (U)|| 0-0 (T)
|-
|1990/91
|UEFA Cup
|1R
|
|Ferencvárosi TC
|1-3|| 0-0 (T)|| 1-3 nv (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|rowspan="5"| 1992/93
|rowspan="5"| Europacup II
|1R
|
|Glenavon FC
|2-2 (3-1 ns)||1-1 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="5"|11.0
|-
|1/8
|
|Admira Wacker Wien
|7-6||4-2 (U)|| 3-4 nv (T)
|-
|1/4
|
|Steaua Boekarest
|1-1 u ||0-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|1/2
|
|Spartak Moskou
|3-2|| 0-1 (U)|| 3-1 (T)
|-
|F
|
|Parma AC
| 1-3||1-3 ||< Londen
|-
|rowspan="2"| 1993/94
|rowspan="2"| UEFA Cup
|1R
| 
| CS Marítimo
| 4-2|| 2-0 (T) || 2-2 (U)
| rowspan="2"|3.0
|-
| 2R
| 
| SV Casino Salzburg
| 0-2|| 0-1 (U) || 1-0 (T)
|-
| 1994/95
| UEFA Cup
| 1R
| 
| Newcastle United FC
|2-10|| 0-5 (T) || 5-2 (U)
| rowspan="1"| 0.0
|-
|rowspan="4"| 1997
|rowspan="4"| Intertoto Cup
|rowspan="4"| Groep 3 (3e)
| 
| Ards FC
| 1-0|| 1-0 (U) ||
| rowspan="4"| 0.0
|-
| 
| Nea Salamina Famagusta
| 4-0|| 4-0 (T) ||
|-
| 
| AJ Auxerre
| 0-5 || 0-5 (U) ||
|-
| 
| FC Lausanne-Sport
| 2-2 || 2-2 (T) ||
|-
|rowspan="2"| 2019/20 || rowspan="2"| Europa League || 3Q ||  || FC Viktoria Pilsen || 2-2 (u)|| 1-0 (T)|| 1-2 (n.v.) (U) ||rowspan="2"| 1.5
|-
| PO ||  || AZ || 2-5|| 1-1 (U)|| 1-4 (n.v.) (T)
|-
|rowspan=4| 2020/21 || rowspan=4| Europa League || rowspan=3| Groep J (2de) ||  || Tottenham Hotspur FC || 1-2 || 1-0 (T) || 0-2 (U) || rowspan="4" |8.0
|-
| || PFK Ludogorets ||5-2 || 2-1 (U) || 3-1 (T)
|-
| || LASK ||2-1  || 0-1 (T) || 2-0 (U)
|-
| 2R ||  || Rangers FC ||5-9 || 3-4 (T) || 2-5 (U)
|-
|rowspan=4| 2021/22 || rowspan=4| Europa League || PO ||  || Omonia Nicosia || 4-4 (3-2 ns) || 2-4 (U) || 2-0 nv (T) || rowspan="4"|5.0
|-
|rowspan=3| Groep D (4de) ||  || Olympiakos Piraeus || 2-2 || 1-2 (U) || 1-0 (T)
|-
|  || Eintracht Frankfurt || 2-3 || 0-1 (T)|| 2-2 (U)
|-
|  || Fenerbahçe SK || 2-5 || 2-2 (U)|| 0-3 (T)
|-
|rowspan="3"| 2022/23 ||rowspan="3"| Europa Conference League || 2Q ||  || FC Drita || 2-0 || 0-0 (T) || 2-0 (U) ||rowspan="3"|4.0
|-
| 3Q ||  || Lillestrøm SK || 5-1 || 3-1 (U) || 2-0 (T) 
|-
| PO ||  || Istanbul Başakşehir || 2-4 || 1-1 (U) || 1-3 (T) 
|-
|}

Totaal aantal punten voor UEFA Coëfficiënten: 68.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien België
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Antwerp FC
Antwerp FC